Motzke heißen:

 Gerd Motzke (* 1941), deutscher Jurist
 Thomas Motzke (* 1968), deutscher Fußballspieler